Piz Val Gronda ist der Name folgender Berge:

 Piz Val Gronda (Chavalatschkamm), ,  im Chavalatschkamm der Ortler-Alpen, zwischen dem Val Muraunza und dem Val Costainas, Gemeinde Val Müstair, Kanton Graubünden, Schweiz
 Piz Val Gronda (Obersaxen), , in den Bündner Alpen, Gemeinde Obersaxen Mundaun, Kanton Graubünden, Schweiz
 Piz Val Gronda (Samnaungruppe), , in der Samnaungruppe, an der Grenze zwischen Graubünden und Tirol, Gemeinde Scuol (Schweiz) und Ischgl (Österreich)

Siehe auch:
 Val Gronda